Кастис () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1928—2017) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Гамильтон Тайгер-Кэтс» (1953).
 Кастис, Джордж Вашингтон Парк (1781—1857) — американский плантатор и драматург, приёмный внук Джорджа Вашингтона.
  (1917—2021) — американский военно-морской офицер, главный хирург ВМФ США (1973—1977).
  (род. 1974) — американский баскетболист, финалист Кубка чемпионов ФИБА Азия в составе сирийского клуба «Джалаа» (2006).
 Кастис-Ли, Мэри Энн Рэндольф (1808—1873) — жена генерала Конфедеративных штатов Америки Роберта Ли, дочь Джорджа Кастиса.